Galanow ist der Familienname folgender Personen:

 Belik Badmajewitsch Galanow (* 1989), russischer Boxer
 Maxim Nikolajewitsch Galanow (* 1974), russischer Eishockeyspieler